

Anno 
 453 o 453 a.C.

Codici 
 453 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Edwards Raven Observatory, nel Deserto di Mojave, in California

Matematica 
453 – numero